Wer einmal aus dem Blechnapf frisst steht für:

 Wer einmal aus dem Blechnapf frisst (Roman), Roman von Hans Fallada (1934)
 Wer einmal aus dem Blechnapf frisst (Film), Dreiteiler von Fritz Umgelter (1962)